Polysorbaat 20 (Tween 20)
 Polysorbaat 40 (Tween 40)
 Polysorbaat 60 (Tween 60)
 Polysorbaat 65 (Tween 65)
 Polysorbaat 80 (Tween 80)
 Polysorbaat 85 (Tween 85)